Кинтанавидес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 11,51 км². Население — 106 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Бургоса